Murchison River ist der Name folgender Flüsse:
 Murchison River (Kanada) (Kuuk)
 Murchison River (Waitaki River), Nebenfluss des Waitaki River in Neuseeland
 Murchison River (Indischer Ozean), Fluss zum Indischen Ozean in Westaustralien
 Murchison River (Pieman River), Nebenfluss des Pieman River in Tasmanien, Australien
 Murchison River (Newton Creek), Nebenfluss des Newton Creek in Tasmanien, Australien